

Борово () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гоце Делчев.
 Борово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Лики.
 Борово () — місто в Русенській області. Входить до складу общини Борово.
 Борово () — община в Русенській області.
 Борово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.

Населені пункти та їхні частини

 Борово — село в гміні Добре Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борово — село в гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борово — село в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борово — село в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Борово — село в гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Борово — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Борово — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Борово — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Борово — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Борово — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Борово — село в гміні Чемпінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Борово — село в гміні Кшимув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Борово — село в гміні Шамоцин Ходзезького повіту Великопольського воєводства
 Борово — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Борово — осада в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства

Борово — населений пункт і громада у Вуковарсько-Сремській жупанії
 Борово — взуттєва фабрика з міста Вуковар

Примітки